HMS Icarus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Icarus (1814) 
 HMS Icarus (1858) 
 HMS Icarus (1885) 
 HMS Icarus (D03)

Icarus